Jhalawar (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Jhalawar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jhalawar